Il y a deux batailles navales connues sous le nom de Bataille de Lagos.
 La Bataille de Lagos (1693), pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, également connue sous le nom de bataille du convoi de Smyrne.
 La Bataille de Lagos (1759), pendant la guerre de Sept Ans